Bozza – in campo artistico, schema preliminare che ha lo scopo di illustrare le caratteristiche generali della creazione e di rendere facilmente l'idea di come sarà il prodotto finito
 Bozza cranica – in anatomica, protuberanza arrotondata nella superficie esterna del cranio
 Bozza di stampa – in editoria, composizione tipografica preliminare stampata su una sola faccia del foglio, con larghi margini per le correzioni dei refusi e di altri errori di composizione
 Bozza fogliare – in botanica, primo sviluppo di una foglia, a forma di sporgenza tondeggiante
 Bozza fluviale e bozza glaciale – sporgenza rocciosa emergente dal letto di un fiume o di un ghiacciaio

Persone 

 Eugène Bozza – compositore e direttore d'orchestra francese
 Gino Bozza – ingegnere, accademico e rettore italiano
 Tullio Bozza – schermidore italiano

Altri progetti